TNF může označovat:
 trinitrofenol – kyselina pikrová
 tumor necrosis faktor – faktor nádorové nekrózy
 The North Face – americká firma vyrábějící outdoorové oblečení
 IATA kód letiště Toussus-le-Noble ve Francii

Zkratky